Marsupio – accessorio di abbigliamento da legare alla vita
 Marsupio – protuberanza a forma di tasca presente nel corpo delle femmine dei mammiferi marsupiali
 Marsupio – tasca ventrale nei crostacei Peracarida